Сезон «Карпат» (Львів) 1967 — п'ятий сезон «Карпат» (Львів). Команда посіла 7-е місце серед 20 команд другої підгрупи другої групи класу «А». У Кубку СРСР дійшла до 1/32 фіналу.

Головні події 
«Карпати» зробили певний крок уперед, піднявшись на сім сходинок вгору в порівнянні з попереднім сезоном. Команда значно підвищила результативність завдяки новим нападникам Грещаку, Басалику, Лихачову, що згодом стали небезпечними для захисників будь-яких клубів. Свій перший гол забив Данилюк, який пізніше став найкращим бомбардиром клубу в його історії.

Чемпіонат

Статистика гравців 
У чемпіонаті за клуб виступали 22 гравці:

Примітка: Один гол у власні ворота забив футболіст «Дніпра»

Кубок СРСР

Посилання 
 Друга група класу «А» СРСР 1967, 2 підгрупа на КЛІСФ 
 Кубок СРСР 1967 на КЛІСФ

Література 
 Сало І. А., Яремко І. Я. «Карпати» Львів. Рекламно-інформаційний довідник. — Львів, 1990. — 166 с.

Сезони ФК «Карпати» (Львів)
Українські футбольні клуби в сезоні 1967